

Astronomia 
 10185 Gaudi  – asteroide della fascia principale
 Gaudí  – cratere mercuriano

Musica 
 Gaudi  – album dei The Alan Parsons Project del 1987
 Gaudí  – album di Robert Rich del 1990
 Gaudi  – album di Eric Woolfson del 1996
 Gaudí Das Musical  – album del 1996 della produzione del musical Gaudi a Colonia

Persone 
 Antoni Gaudí  – architetto catalano
 Gaudi  – musicista italiano

Altro 
 Gaudì  – azienda italiana di abbigliamento con sede a Carpi
 Gaudí  – film spagnolo del 1989 diretto da Manuel Huerga
 Gaudi  – musical di Eric Woolfson
 Gaudí – stazione della metropolitana di Barcellona, Spagna